George Wilkinson peut désigner :
 George Howard Wilkinson (1833-1907), un prélat de l'Église d'Angleterre ;
  (1879-1946), un joueur britannique de water-polo triple champion olympique ;
 George Alfred Wilkinson (1913-1944), un agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.